XXV Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Berlin – Praga – Warszawa w dniach 5-20 maja 1972 roku. Do 14-etapowego wyścigu, którego trasa wynosiła 2014 km, wystartowało 102 zawodników z 17 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

I etap, (5 maja 1972), Berlin (9 km), jazda indywidualna na czas

II etap, (6 maja 1972), dookoła Berlina (121 km)

III etap, (7 maja 1972), Berlin – Magdeburg (163 km)

IV etap, (8 maja 1972), Aschersleben – Erfurt (170 km)

V etap, (9 maja 1972), Erfurt – Gera (151 km)

VI etap, (11 maja 1972), Gera – Karlowe Wary (159 km)

VII etap, (12 maja 1972), Karlowe Wary – Praga (126 km)

VIII etap, (13 maja 1972), Praga – Hradec Králové (147 km)

IX etap, (14 maja 1972), Litomyšl – Gottwaldov, (165 km)

X etap, (15 maja 1972), Gottwaldov – Trzyniec (163 km)

XI etap, (17 maja 1972), Trzyniec – Kraków (152 km)

XII etap, (18 maja 1972), Kraków – Rzeszów (156 km)

XIII etap, (19 maja 1972), Rzeszów – Lublin (162 km)

XIV etap, (20 maja 1972), Lublin – Warszawa (170 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów – bez bonifikat – trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie oraz prologu.

Klasyfikacje dodatkowe

Górska 
Koszulka zielona.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na górskich premiach pierwszej i drugiej kategorii.

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Bibliografia 
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 335-339.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1972
1972 w Polsce
1972 w Europie